Суперфинал  59-го чемпионата России по шахматам проходил с 3 по 15 декабря  2006 года в Москве.
Выбывшего Александра Морозевича заменил Ильдар Хайруллин
Место проведения: Центральный Дом шахматистов им. М.М. Ботвинника
2 декабря — Открытие турнира
 Начало туров в 15:00 (время московское)
Категория турнира: XV

Участники

Движение по турам

Таблица

Дополнительный матч за звание чемпиона России 
Контроль: 15 минут + 10 секунд

Ссылки 
Чемпионат России СуперФинал на ChessPro.ru
Суперфинал чемпионата России 2006 
Evgeny Alekseev, 21, wins Russian Superfinal

Чемпионаты России по шахматам
2006 год в шахматах
Чемпионаты России в 2006 году
Декабрь 2006 года
Шахматные турниры в Москве
2006 год в Москве